«Сага об Эймунде» (или Эймундова сага) сохранилась в составе «Саги об Олаве Святом» в «Книге с Плоского острова» (Flateyjarbók), 1387—1394 гг. События, описанные в саге, соотносятся с историческими событиями начала XI века в Руссии (на Руси). В ней описано участие конунга Эймунда Хрингссона и его норманнской дружины в борьбе Ярослава Мудрого со своими братьями за престол.

Краткий пересказ близких по содержанию событий содержится в прологе «Саги об Ингваре Путешественнике» (Yngvars saga víðförla). Главное отличие от «Эймундовой саги» состоит в том, что главный герой не норвежец, а швед.

Точности перевода 
Eymundar þáttr — принятое в скандинавистике название рассказа (другой вариант «Eymundar þáttr Hringssonar»).

Þáttr — короткие прозаические рассказы, преимущественно исландские, XIII—XIV века. (Древненорвежское «þáttr» литературно можно перевести как «прядь», возможно, в смысле составной части чего-то большего или вставки)

Saga — Скандинавские сказания в стихах или со стихотворными вставками XIII—XIV века, которые было принято рассказывать нараспев. (Древненорвежское «saga» переводится как «сказ», то есть то, что говорят)

Возможные переводы названия: «Сага об Эймунде», «Прядь об Эймунде», «Эймундова сага»

Действующие лица

Основные 
 Эймунд (Eymundr konungr Hringsson) — один из норвежских конунгов, покинувший родину в связи с действиями его родственника Олафа II Толстого по созданию вертикали власти и «упразднению» удельных конунгов. Праправнук Харальда Прекрасноволосого
 Рагнар (Ragnarr jarl Agnarsson) — родственник Эймунда, правнук Харальда Прекрасноволосого.
 Бурицлав (Búrizlafr konungr) — один из братьев Ярослава Мудрого:
 Святополк Владимирович Окаянный. Несозвучность имени объясняют тем, что его союзник Болеслав I Храбрый был более известен и, как правило, упоминался первым, в том числе и в ПВЛ.
 Борис Владимирович (князь ростовский), по одной из версий устранённый по приказу Ярослава Мудрого и им же канонизированный, чтобы отвести подозрения в убийстве.
 Ярицлейв (Jarizleifr konungr) — князь новгородский Ярослав Владимирович Мудрый.
 Вартилав (Vartilafr konungr) — князь полоцкий Брячислав Изяславич, племянник Ярослава Мудрого (в Пряди назван братом). Есть версия, что это образ собирательный и включает кроме Брячислава также тмутараканского князя Мстислава.
 Ингигерд (Ingigerðr) — жена Ярослава Мудрого, дочь короля Швеции Олафа Шётконунга.
 Рогнвальд (Rögnvaldr jarl Úlfsson) — ярл Вестра-Гёталанда Регнвальд Ульвсон, ярл Альдегиоборга (Aldeigjuborg, Ладога), родственник Ингегерды по материнской линии.

Второстепенные 
 Олаф Святой (Ólafr konungr hinn helgi) — король Норвегии Олаф II Толстый, сын Харальда Гренландца, праправнук Харальда Прекрасноволосого.
 Бьёрн (Björn) — дружинник Эймунда, исландец.
 Гарда-Кетиль (Garða-Ketill) — дружинник Эймунда, возможно исландец.
 Аскель (Áskell) — дружинник Эймунда.
 Торд (Þórðr) — дружинник Эймунда.
 Рёгнвальд (Rögnvaldr) — дружинник Эймунда, возможно исландец.

Упомянутые лица 
 Хринг (Hringr konungr) — конунг Хрингарики в Уппляндии, в Норвегии. Отец Эймунда. Правнук Харальда I.
 Даг (Dagr) — внук Харальда I, отец Хринга, дед Эймунда.
 Хринг (Hringr) — сын Харальда I, отец Дага, дед Хринга, прадед Эймунда.
 Харальд Прекрасноволосый (Haraldr hárfagri) — 1-й король Норвегии Харальд I, отец Хринга, дед Дага, прадед Хринга, прапрадед Эймунда.
 Хрёрек (Hrærekr konungr) — брат Эймунда, конунг.
 Даг (Dagr konungr) — брат Эймунда, конунг.
 Сигурд Свинья (Sigurðr konungr sýrr) — один из конунгов в Уппляндии.
 Аста (Ásta Guðbrandsdóttir) — жена Сигурда, дочь Гудбранда, мать Олафа Святого.
 Гудбранд (Guðbrandr) — отец Асты, матери Олафа Святого.
 Торни (Þórný Guðbrandsdóttir) — сестра Асты, мать Халльварда Святого.
 Халльвард Святой (Hallvarðr hinn helgi) — сын Торни.
 Исрид (Ísríðr Guðbrandsdóttir) — сестра Асты, бабушка Стейгар-Торира.
 Стейгар-Торир (Steigar-Þórir) — внук Исрид.
 Агнар (Agnarr) — отец Рагнара.
 Рагнар Рюкиль (Ragnarr rykkill) — сын Харальда Прекрасноволосого, отец Агнара, дед Рагнара.
 Стюрмир Мудрый (Styrmir hinn fróði) — сказитель.
 Торарин Невьольвссон (Þórarinn Nefjúlfsson) — спутник Хрёрека (Рюрика) в изгнании.
 Гудмунд Знатный (Guðmundr ríki) — исландский годи (хёвдинг).
 Вальдимар (Valdimar konungr) — великий князь киевский Владимир Святославич, Владимир Красное Солнышко.

* В переводе на русский возможны различные написания того или иного имени.

Содержание 

Прядь повествует о прибытии конунга Эймунда и его сотоварища Рагнара с 600 воинами в Гардарик (Garðaríki, Руссию) и их службе сначала Ярислейфу, а затем Вартилафу.

Даётся краткое описание политической ситуации на Руси начала XI века начиная со смерти князя Владимира (Valdimar konungr) и раздела его наследства. Прядь описывает взаимные претензии наследников, даёт оценку их действиям и им самим. Часто поднимается вопрос оплаты за наём и недоимок от Ярислейфа. Заканчивается Прядь перечислением условий наступившего мира и описанием политической ситуации в момент сосредоточения власти в руках Ярислейфа.

Повествование идёт в хронологическом порядке. Последовательно перечисляются деяния всех участников рассказа, в частности осада Киева (Kænugarðr), убийство Ярислейфом своего брата Бурислафа при помощи Эймунда и его людей, пленение Ингегерды и условия мира Ярислейфа и Вартилафа.

В тексте есть некоторые нестыковки в хронологии в плане пропуска некоторых событий, известных из других источников. Так как считается, что «Прядь об Эймунде» написана в конце XIII века, то это может объясняться сокращением текста оригинала более поздним автором.

Хронология 

Эймунд и Рагнар покидают родину и прибывают в Гардарик (Garðaríki, Руссия) в Новгород (Hólmgarðr).

Эймунд и Рагнар знакомятся с Ярислейфом и Ингегердой и заключают с ними договор о найме.

…Nú bjóðumst vér til at gerast varnarmenn ríkis þessa ok ganga hér á mála ok taka af yðr gull ok silfr ok góð klæði…

Бурислаф предъявляет территориальные претензии к Ярислейфу. Ярислейф и Эймунд одерживают победу.

Осада Киева (Kænugarðr) Бурислафом и бьярмийцами. Победа Ярислейфа и Эймунда. Захвачено знамя Бурислафа.

«…»

Ярислейф посылает Эймунда убить Бурислафа.

«Eigi mun ek hvárttveggja gera, at eggja menn til bardaga við Búrizlaf konung, enda gefa sök á, ef hann er drepinn.»

Эймунд уезжает к Вартилафу в Полоцк (Palteskja).

Ингегерда и Рогнвальд пытаются убить Эймунда.

Ярислейф предъявляет территориальные претензии к Вартилафу.

«…»

Пленение Ингегерды.

Описание результатов противостояния Ярислейфа и Вартилафа и условия мира: Ярислейф сохраняет звание Великого князя; Вартилаф увеличивает свои владения и получает Киев в управление; Эймунд получает в управление предположительно Ливонию и возглавляет объединённую рать конфедерации Ярислейфа и Вартилафа; Рогнвальд получает в управление Ладогу.

Даётся краткая справка о смерти Вартилафа и Эймунда и упоминается о пребывании Олафа II в Гардарике.

* Предполагаемые места пропуска в хронологии повествования обозначены «…»

Издание в России и русские переводы 

В 1833 году Королевское общество северных антиквариев в Копенгагене издало Прядь тиражом всего в 70 экземпляров в древнеисландском оригинале и в латинском переводе. Тираж был разослан по различным научным центрам Российской империи. Первый перевод Пряди на русский язык вышел в свет в 1834 году. Переводов было сразу два:

 с латинского текста Прядь перевёл студент Словесного отделения Московского университета Д. Лавдовский. Перевод был опубликован в «Учёных записках императорского Московского университета» и сопровождался статьёй М. П. Погодина, отметившего хронологическую верность Пряди и важность её повествования для дополнения сведений к русской истории.
 с оригинала перевод был выполнен профессором Санкт-Петербургского университета, историком и филологом О. И. Сенковским. Сенковский опубликовал его в своём журнале «Библиотека для чтения». В предисловии Сенковский выражал (вопреки устоявшемуся в то время мнению) полное и безоговорочное доверие к скандинавскому источнику.

Перечень русских переводов смотри список литературы.

Параллели и расхождения

Теория одного Эймунда 

Существует теория, согласно которой Эймунд из «Пряди об Эймунде» и Эймунд из «Саги об Ингваре Путешественнике» — это одно и то же лицо. Это утверждение базируется на сходстве фактов отдельных частей обоих источников и во многом на наличии в обеих сагах персонажей с одинаковыми именами.

Сравним имеющиеся факты обеих саг:

Оба Эймунда, родившись в разных местах, имели настолько одинаковую судьбу, что служили одним и тем же людям, в одном и том же месте и в одно и то же время. Вряд ли, если бы это были разные люди, их карьера могла бы быть одинаково успешной до мельчайших подробностей, а сходство остаться не подмеченным обоими сочинителями саг.

Второй существенный момент переплетения: в обеих сагах присутствует второстепенный персонаж Кетиль, по прозвищу Гарда-Кетиль (Garða-Ketill), названный в «Саге об Ингваре Путешественнике» исландцем<ref>в «Пряди об Эймунде» исландцем назван Бьёрн (Björn)''</ref>. Согласно «Саге об Ингваре», Кетиль, приехав в Исландию, первый рассказал сагу своим соплеменникам. Е. А. Рыдзевская отмечает, что герой по имени Кетиль мог получить прозвище «Гардакетиль» в том случае, если он ранее уже совершил поездку в Гардарик. Эмиль Ольсон выдвинул предположение, что образ Гардакетиля был почерпнут автором «Саги об Ингваре» именно из «Пряди об Эймунде».

Если Кетиль один, то и Эймунд один. Значит, это одно и то же лицо?

 Теория вставки 

На схожесть имён также обратил внимание и Р. Кук, однако, в отличие от Э. Ольсона, Кук увидел в этом не возможность прямого отождествления персонажей, а, скорее, указание на устную форму бытования сюжета

Пытаясь отождествить двух Кетилей, надо было решить вопрос хронологии событий. Если принять, что Кетиль в обеих сагах — одно лицо, то на момент завершения похода Ингвара ему должно было быть около 40 или 45 лет, после чего он через 10 лет принял участие ещё и в походе сына Ингвара.

Схожесть же начала жизни Эймундов представить несложно, когда в двух соседних странах в одно и то же время происходят сходные политические процессы — централизация власти. Зато есть существенные отличия в их биографиях:

Причём «Сага об Ингваре Путешественнике» в деталях описывает то, что происходило с Эймундом до изгнания, и то, как сыновья мирили своих отцов по возвращении Эймунда на родину. А вот время пребывания его в Гардарике изложено в нескольких предложениях, без каких бы то ни было подробностей.

Наоборот, «Прядь об Эймунде» детально освещает период пребывания Эймунда в Гардарике и его службу конунгам Ярислейфу и Вартилафу. Начало и конец жизни Эймунда в саге затронуты вскользь, без подробностей.

Надо также учесть то, что такими, как мы их знаем, обе саги они были написаны с устных пересказов в XIII—XIV веках, то есть через два—три века после изложенных в них событий. При этом «Прядь об Эймунде», вероятно, является сокращением более раннего текста, также записанного с устной традиции.

В «Саге об Ингваре» есть прямое упоминание автора о имевшемся уже в его время споре о происхождении Ингвара, то есть что Эймунд мог быть не его отец. Так что в «Саге об Ингваре Путешественнике» Эймундом мог быть заменён настоящий отец Ингвара, жизнь Эймунда в изгнании могла быть не известна или утеряна. А так как существенного влияния на задумку саги и на дальнейшие события рассказ об отце не оказывал, то сказ был дополнен другим, известным автору, эпизодом в сжатом виде.

Как видно из истории Кетиля, саги свободно путешествовали по Скандинавии и могли быть рассказаны шведам, например, исландцем, и потому можно предположить знакомство автора «Саги об Ингваре» с «Прядью об Эймунде». И раз саги передавались в устной традиции, национальность героя, равно как и некоторые нюансы, значения не имели и могли быть искажены временем или намеренно, чтобы польстить шведским слушателям. Например, в одном из вариантов «Пряди об Эймунде» Олаф Святой однажды Эймунда Хрингссона называет Эймундом Акасоном, то есть полностью отождествляя его с персонажем «Саги об Ингваре Путешественнике».

Так что, вероятно, Эймунд из «Пряди об Эймунде» и Эймунд из «Саги об Ингваре Путешественнике» — разные люди, но рассказ, схожий с «Прядью об Эймунде», был вставлен вкратце в «Сагу об Ингваре Путешественнике» либо для того, чтобы связать события, либо просто по случайному стечению обстоятельств.

 Примечания 

 Литература 
 Eymundar Saga. Эймундова сага / О. И. Сенковский // Библиотека для чтения. СПб., 1834. Т. 2, отд. III. С. 1-46 (перевод и исландский текст в нижней части страниц). С. 47-71 (примечания).
 Эймундова сага / Пер. с лат. Д. Лавдовского // Учен. зап. имп. Московск. университета. 1834. Ч. III. № 8. C. 386—401; № 9. C. 576—596.
 Eymundar Saga. Эймундова сага. Сказание об Эймунде Ринговиче и Рагнаре Агнаровиче, скандинавских витязях, поселившихся в России в начале XI века / Перевёл с исландского и критически объяснил О. Сенковский. СПб., 1834.
 Эймундова сага. Сказание об Эймунде Ринговиче и Рагнаре Агнаровиче, скандинавских витязях, поселившихся в России в начале XI века. // [О. И. Сенковский] (Барон Брамбеус). Собрание сочинений. СПб., 1858. Т. V. С. 511—573 (перевод с комментариями).
 Эймундова сага. Жизнь и деяния Эймунда и Рагнара, норвежских конунгов, потом полоцких в России владельцев / Пер. О. И. Сенковского // Русская классная библиотека, издаваемая под редакцией А. Н. Чудинова. Сер. 2. СПб., 1903. Вып. XXV. Древне-северные саги и песни скальдов в переводах русских писателей. С. 31-61 (перевод и подстрочные примечания).
 Повесть об Эймунде и Рагнаре, норвежских конунгах, о их жизни и приключениях на службе у русского князя Ярослава, об убийстве князя Святополка, записанная со слов пяти воинов из дружины Эймунда: Из скандинавских саг / Изложил Ник. Асеев. М., 1915.
 Сага об Эймунде'' // Рыдзевская 1978. С. 89-104.

Ссылки 
 Прядь об Эймунде Хрингссоне
 Сага об Эймунде
 Eymundar þáttr

Скандинавские саги о России
Исландские саги